Fando et Lis désigne :

 Fando et Lis (1957), pièce de théâtre de Fernando Arrabal ;
 Fando et Lis (1968), film d'Alejandro Jodorowsky, adaptation du précédent.

Homonymie